

Cinema 
 Champions – film del 1984 diretto da John Irving
 Champions – film del 1997 diretto da Peter Gathings Bunche
 Champions – film del 2006 diretto da David Wike

Giochi 
 Champions – gioco di ruolo

Musica 
 Champions – singolo di artisti vari del 2016
 Champions – singolo di James Blunt del 2019

Sport
 Champions – abbreviazione per Champions League

Televisione 
 Champions: A Love Story – film per la televisione del 1979 diretto da John A. Alonzo
 Champions – serie televisiva del 2018